Hook Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Hook Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Hook Island (ö i Australien), Queensland, Whitsunday, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar